Erki est un prénom pouvant désigner:

Patronyme
Erki Nool (né en 1970), athlète estonien en décathlon
 (né en 1968), chef d'orchestre estonien
Erki Pütsep (né en 1976), coureur cycliste estonien

Voir aussi
Erkki

Homonymie de prénom